Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü (Akhisar stads ungdoms- och sportklubb), känd som Akhisar Belediyespor eller Akhisarspor, är en turkisk fotbollsklubb från staden Akhisar som spelar i  TFF 1. Lig.

Placering tidigare säsonger

Färger 
Akhisar Belediyespor spelar i grön och svart trikåer, bortastället är röd eller vit.

Nuvarande trupp 
Uppdaterad: 18 september 2019

Referenser

Externa länkar 
 Officiella webbplats
 Soccerway

Fotbollsklubbar i Turkiet
Sportklubbar bildade 1970